Сульфат празеодима(III)-калия — неорганическое соединение, 
двойная соль празеодима, калия и серной кислоты
с формулой Pr(SO)•3KSO,
кристаллы,
слабо растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Добавление раствора сульфата празеодима к раствору сульфата калия:

Физические свойства 
Сульфат празеодима(III)-калия образует кристаллы.

Слабо растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Pr(SO)•3KSO•HO.

Примечания 

Соединения празеодима
Соединения калия
празеодима
празеодимкали